Чемпионат Бразилии по футболу 2012 — 56-й розыгрыш чемпионата Бразилии по футболу. Турнир начался 19 мая, закончился 2 декабря 2012 года.

За три тура до конца первенства титул обеспечил себе «Флуминенсе», обыграв «Палмейрас» со счётом 3:2. Это поражение отправило рекордсмена по числу побед в чемпионатах Бразилии в Серию B. При этом «Палмейрас» в середине года выиграл Кубок Бразилии и в 2013 году представлял страну в Кубке Либертадорес в качестве клуба второго дивизиона.

Ход турнира

Турнирная таблица 

1«Палмейрас» обеспечил себе место в Кубке Либертадорес 2013 на правах чемпиона Кубка Бразилии 2012.

Источник данных: soccerway.com

Результаты матчей

Лидеры по турам

Лучшие бомбардиры

Серия B 
Чемпионат в Серии B проходил с 20 мая по 26 ноября 2012 года.

 Лучшие бомбардиры
  Зе Карлос (Крисиума) — 27 голов
  Исак (Америка Натал) — 20 голов

Серия C 
Формат первенства поменялся. 20 клубов были разбиты на 2 группы по 10 команд. Был проведён двухкруговой турнир (18 туров). По 4 лучшие команды вышли в 1/4 финала. Победители двухматчевых противостояний получили путёвку в Серию B на 2013 год. Далее также по Олимпийской системе был выявлен чемпион Серии C 2012.

Чемпионат Бразилии в Серии C прошёл с 16 июля по 2 декабря 2012 года.

Чемпионом Серии C стал клуб «Оэсте», обыгравший в финале «Икасу» (0:0 в гостях, 2:0 дома). Также в Серию B 2013 вышли полуфиналисты — «Шапекоэнсе» и «Пайсанду».

Покинули Серию C, став участниками Серии D 2013, клубы, занявшие последние места в своих предварительных группах: «Санту-Андре», «Куяба», «Тупи» и «Гуарани Собрал».

Серия D 
40 команд были разбиты на 8 групп по 5 в каждой. После завершения двухкругового турнира, 16 команд, занявших в группах первое и второе места, играли в двухматчевых плей-офф. Четыре команды, вышедшие в полуфинал Серии D, обеспечили себе участие в Серии C на следующий сезон. Этими командами стали «Бараунас», КРАК, «Можи-Мирин», «Сампайо Корреа». В финале «Сампайо Корреа» обыграл в двух матчах (1:1 в гостях, 2:0 дома) КРАК и стал чемпионом Серии D 2012 года. По дополнительным показателем третье место в сезоне занял «Бараунас».

Серия D прошла с 26 мая по 21 октября 2012 года.

«Сампайо Корреа» стал четвёртым чемпионом Серии D в её истории.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Чемпионат Бразилии по футболу
Бразилия